Duddell ist der Familienname folgender Personen:

 William Duddell (1872–1917), englischer Elektrotechniker
 Joe Duddell (* 1972), britischer Komponist